Perophthalma är ett släkte av fjärilar. Perophthalma ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Perophthalma